Эсай Мануэль Моралес (; род. 1 октября 1962 года, Бруклин) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен своими ролями в фильме  и в сериалах «Каприка» и «Иерихон».

Биография 
Э. Моралес родился в Бруклине (Нью-Йорк), в семье Айрис Деклет и Исаи Моралеса. С раннего детства он проявлял стремление к актёрскому искусству, и поступил в . Свою первую роль сыграл в фильме .

Карьера 
Одну из первых значимых ролей Э. Моралес сыграл в фильме , как сводный брат главного героя Ричи Валенсо. Здесь он предстал перед зрителями в образе бывшего уголовника и байкера Боба Моралеса.

С 1994 года принимал участие в съёмках фильмов «Огненный сезон», «Моя семья», «Исчезновение Гарсиа Лорки» (1996) и некоторых других.

В телевизионных сериалах Моралес начал сниматься в середине 1980 годов. Как приглашённый актёр он участвовал в «За гранью возможного», «Байки из склепа» и других.

В 2008 году Э. Моралес сыграл роль Эдварда Бека в телесериале «Иерихон».

Личная жизнь 
Актёр — убеждённый вегетарианец. Также является одним из основателей Национального фонда латиноамериканского искусства (National Hispanic Foundation for the Arts). Борется за права латиноамериканского населения и иммигрантов.

Встречается с Элвимар Сильвой, от которой у актёра в конце 2010 года родилась дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа